

Населені пункти та їхні частини

 Бочкі — село в гміні Озоркув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Бочкі — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Бочкі — лісова осада в гміні Дубенінкі Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки